Quenstedt ist:
 der Name einer Gemeinde im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt; siehe Quenstedt

Quenstedt ist der Familienname folgender Personen:
 Dario Quenstedt (* 1989), deutscher Handballspieler
 Friedrich August Quenstedt (1809–1889), deutscher Geologe und Paläontologe
 Johann Andreas Quenstedt (1617–1688), deutscher Theologe
 Johann Ludolph Quenstedt (1663–1714), deutscher Buchhändler und erster Oberbürgermeister der Stadt Wittenberg
 Werner Quenstedt (1893–1960), deutscher Geologe und Paläontologe

Siehe auch: 
 Quenstedtsche Gliederung
 Groß Quenstedt